Een verkeersweg:
 N789 (België)
 N789 (Frankrijk)
 N789 (Nederland), zie Provinciale weg 789

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing